Overseas National Airways ist der Name folgender Fluggesellschaften der Vereinigten Staaten:

 Overseas National Airways (1950), Flugbetrieb 1978 eingestellt
 Overseas National Airways (1979), am Jahresbeginn 1984 umfirmiert zu National Airlines